I. Mária skót királynő (1542–1587)
II. Mária skót és angol királynő (1662–1694)

Hasonló címmel
Mária, a skótok királynője (egyértelműsítő lap)

Nem tévesztendő össze
Mária skót királyné (egyértelműsítő lap)